USS "Monitor" - pierwszy amerykański okręt z uzbrojeniem umieszczonym w obrotowej wieży artyleryjskiej
 USS "Monitor" (LSV-5) - okręt desantowy z okresu II wojny światowej

Monitor